Ловушка для родителей (фильм, 1961)
 Ловушка для родителей (фильм, 1998)